Delta fluvial, formació geològica en la desembocadura d'alguns rius
 Delta (lletra), quarta lletra de l'alfabet grec
 Delta (coet), família de vehicles llançadors 
 Delta (pel·lícula) (2002) d'Oriol Ferrer
 Ala delta, esport similar al parapent, però en què s'utilitza un aparell que consisteix en una ala en forma de delta de la qual es penja una persona, en posició horitzontal, mitjançant uns arnesos
 Delta Canis Minoris, sistemes estel·lars en la constel·lació del Ca Menor
 Delta Air Lines, aerolínia dels Estats Units, amb seu a Atlanta
 Física:
 Delta (senyal), forma de senyal
 Partícula delta; simbolitzades amb la delta majúscula Δ
 Toponímia:
 Delta de l'Ebre, terreny al final de la desembocadura de l'Ebre
 Estat del Delta, estat federat a Nigèria
 Delta (Colúmbia Britànica)
 Delta (Ohio)
 Delta (Colorado)
 Delta (Iowa)
 Delta (Louisiana)
 Delta (Missouri)
 Delta (Utah)
 Delta Amacuro, estat federat a Veneçuela
 Estat del Delta, estat de Nigèria, al delta del riu Níger
 Matemàtiques:
 Delta de Kronecker, convenció d'escriptura que serveix per expressar i valorar la igualtat o desigualtat entre dues variables
 Delta de Dirac, funció δ(x) que té un valor infinit per a x = 0 i un valor zero a qualsevol altra x
 Un canvi macroscòpic del valor d'una variable, en matemàtiques o en la ciència en general; simbolitzat amb la delta majúscula Δ (vegeu derivada)
 Un canvi infinitesimal en el valor d'una variable en matemàtiques o en la ciència; simbolitzat amb la delta minúscula δ